Hapoel Ironi Rishon LeZion – squadra di calcio, poi rinominata Hapoel Rishon LeZion
Hapoel Ironi Rishon LeZion – squadra di calcio a 5